Přehlídka je obecně nějaká společenská, kulturní, vědecká, obchodní či sportovní akce, kdy se něco veřejně předvádí či prezentuje, často velmi názornou a konkrétní formou. 

V praxi se může jednat například o:

filmová přehlídka
Přehlídka animovaného filmu
módní přehlídka
přehlídka ohňostrojů
divadelní přehlídka
Přehlídka scénického tance
vojenská přehlídka 

v kultuře
Vražedná přehlídka, italsko-kanadský filmový horor z roku 2000